Седжвік () — англомовні прізвище і топонім.

Персоналії 

 Адам Седжвік (; 1785—1873) — британський вчений, один з основоположників сучасної геології.
 Едвард Седжвік (; 1889—1953) — американський кінорежисер, сценарист, актор і продюсер.
 Еді Седжвік (; 1943—1971) — американська it girl, акторка, фотомодель.
 Кіра Седжвік (; 1965, Нью-Йорк) — американська актриса кіно і телебачення.

Топоніми

Седжвік — округ (графство), штат Канзас
 Седжвік — округ (графство), штат Колорадо
 Седжвік — місто, штат Арканзас
 Седжвік — місто, штат Колорадо
 Седжвік — місто, штат Канзас, розташоване в двох округах: Гарві та Седжвік
 Седжвік — місто, штат Мен

Седжвік () — льодовик у хребті Дуґласа на острові Земля Олександра I, Антарктида.